Рамон Беренгер IV од Провансе (Екс ан Прованс, 1199 - Екс ан Прованс, 26. август 1245)
је био гроф Провансе. Био је син Алфонса II од Провансе и Гарсенде од Форкалкјеа.

Породично стабло 

Умрли 1245.
Рођени 1199.
Грофови Провансе
Династија Барселона